Лучано Флориди (; ) — итальянский философ.

Биография 
Один из наиболее влиятельных итальянских мыслителей в области философии, техники и этики. Наиболее известен своими работами в двух новых областях философских исследований, в становление которых он внес свой вклад: философия информации и информационная этика. Он основатель и директор IEG, исследовательской группы Оксфордского Университета в области философии информации, а также директор исследовательской группы философии информации в университете Хертфордшира. Его работы переведены на китайский, французский, греческий, венгерский, японский, фарси, польский, португальский и испанский языки. Женат на нейробиологе Анне Кристине Нобре.

Сочинения 
 Augmented Intelligence — A Guide to IT for Philosophers. Roma: Armando, 1996.
 Scepticism and the Foundation of Epistemology — A Study in the Metalogical Fallacies. Leiden: Brill, 1996.
 Internet — An Epistemological Essay. Milano: Il Saggiatore, 1997.
 Philosophy and Computing: An Introduction. London/New York: Routledge, 1999.
 Sextus Empiricus, The Recovery and Transmission of Pyrrhonism. Oxford: Oxford University Press, 2002.
 The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. Oxford: Blackwell, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Home page and articles online
  Interview for the American Philosophical Association — Philosophy And Computing Newsletter 
 Biography, in English
  Biography, in Italian, from Cervelli in Fuga (Roma: Accenti, 2001) 
 Where are we in the philosophy of information? The Bergen podcast
 Floridi’s Information Ethics, video of a workshop at NA-CAP

Философы Италии
Философы XX века
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Римского университета